Хуан Мануэль Бордеу (, 28 января 1934 года, , провинция Буэнос-Айрес, Аргентина — 24 ноября 1990 года, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, ни разу не стартовавший в Гран-при.

Полная таблица результатов в Ф1 

|-
! 
! UDT Laystall  Racing Team
! Lotus 18
! Climax  Straight-4
! 

|}

Ссылки 
 

Автогонщики Аргентины
Пилоты Формулы-1 из Аргентины
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, которые никогда не участвовали в гонке